Duitsland:
Hohenstein (Thüringen), een gemeente in de deelstaat Thüringen
Hohenstein (Untertaunus), een gemeente in de deelstaat Hessen
Hohenstein (Württemberg), een gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg
Hohenstein-Ernstthal, een plaats in de deelstaat Saksen
Hohenstein (berg), een berg in het Wezergebergte

Polen:
Olsztynek (Duits: Hohenstein), een stad in het woiwodschap Ermland-Mazurië